Canary Wharf – importante centro direzionale nel borgo londinese di Tower Hamlets, nella Grande Londra
 Canary Wharf – stazione della linea Docklands Light Railway
 Canary Wharf – stazione della linea Jubilee della metropolitana di Londra
 Canary Wharf – stazione ferroviaria